Сезон 2005 GP2 — первый сезон новосозданной серии GP2, который стартовал 23 апреля в Имоле, Сан-Марино, и завершился 30 сентября в Манаме, Бахрейн. Сезон выиграл немец Нико Росберг, а финн Хейкки Ковалайнен занял второе место по итогам чемпионата.

2005 стал первым сезоном переделанной и переименованной Формулы-3000 в GP2. В дебютном сезоне не принял участия последний чемпион Формулы-3000 Витантонио Льюцци, из-за того что он принимал участие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing. В серии приняли участие два бывших итальянских пилота Формулы-1 Джанмария Бруни и Джорджо Пантано, которые ездили за команды Coloni и SuperNova соответственно.

Команды и пилоты 
Все команды использовали шасси Dallara вместе с Mecachrome — двигателем, базирующемся на разработках Renault.

Поскольку это был дебютный сезон серии, номера болидов были предоставлены в ходе предсезонной тестовой серии на трассе Поль Рикар 6 апреля. Быстрейший пилот получил номер 1, его напарник 2, следующий быстрейший пилот получал номер 3 и т.д.

Примечания: 
 Джорджо Мондини заменил Райана Шарпа на этапе в Венгрии.
 Тони Виладер заменил Джанмарию Бруни на этапе в Италии.
 Джанмария Бруни заменил Фердинандо Монфардини на этапе в Бельгии.
 Фердинандо Монфардини заменил Тони Виладера на этапе в Бахрейне.

Календарь 2005 
Сезон 2005 GP2 состоял из 23 гонок на 12 различных трассах. Одиннадцать гоночных уик-эндов состояли из одной гонки в субботу и другой в воскресение, исключением была гонка в Монако, где уик-энд состоял из одной гонки. Сезон начался 23 апреля 2005 года и завершился 25 сентября 2005 года.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет 

Примечания:
‡ Пилоты получили половину очков за воскресную гонку в Спа из-за её ранней остановки.

Командный зачет 

Примечания:
‡ Пилоты получили половину очков за воскресную гонку в Спа из-за её ранней остановки.

Ссылки
 Результаты всех сезонов на официальном сайте GP2 
 Результаты сезона 2005 на gpupdate.net 

Сезоны основного чемпионата GP2
GP2